Hokej na travi na Igrama Commonwealtha 2002. se igrao u Manchesteru u Engleskoj. 
To je bio drugi put da je hokej na travi bio na programu Igara Commonwealtha.

Igrao se usporedno muški i ženski turnir.

Vrijeme održavanja 
Muška natjecanja su se održala od subote 27. srpnja do nedjelje 4. kolovoza 2002. 

Ženska natjecanja su se održala od petka 26. srpnja do subote 3. kolovoza 2002.

Natjecateljska mjesta 
Svi susreti su igrani na stadionu Belle Vue Hockey Centre koji je dijelom športskog kompleksa Belle Vue koji se nalazi u četvrti Belle Vue gradića Gortonu, dijelom Velikog Manchestera.

Muški turnir

Natjecateljski sustav 
U prvom dijelu, sudionici su se natjecali po jednostrukom ligaškom sustavu u dvjema skupinama od po četiri momčadi. 

U drugom dijelu natjecanja se igralo po kup-sustavu. 
4. momčadi u skupinama su igrale međusobno za 7. mjesto. 
Prve tri momčadi iz skupina su išle u krnju četvrtzavršnicu. Pobjednici u skupinama su je izravno prolazili, dok su drugi i treći iz prve skupine igrali unakrižno s trećim i drugim iz druge skupine. 
Pobjednici su išli u poluzavršnicu, a poraženi su igrali za 5. mjesto. Poraženi u poluzavršnici su se borili za broncu, a pobjednici u završnici za zlato.

Krnja četvrtzavršnica:
1.A - ide izravno dalje
1.B - ide izravno dalje
2.A-3.B 
3.A-2.B 

Poluzavršnica:
pobjednik 2.A-3.B - 1.B
pobjednik 2.B-3.A - 1.A

Sudionici 

Skupina "A"
 Australija
 Barbados
 Novi Zeland
 JAR

Skupina "B"
 Kanada
 Engleska
 Pakistan
 Wales

Sastavi momčadi

Prvi krug - po skupinama

Skupina "A" 

subota, 27. srpnja

nedjelja, 28. srpnja

utorak, 30. srpnja

Konačna ljestvica na kraju prvog kruga.

Skupina "B" 
subota, 27. srpnja

nedjelja, 28. srpnja

utorak, 30. srpnja

Konačna ljestvica na kraju prvog kruga.

Doigravanje 
srijeda, 31. srpnja

petak, 2. kolovoza

nedjelja, 4. kolovoza

Konačni poredak

Vidi još 
ženski hokej na travi na Igrama Commonwealtha 2002.

Literatura 
 Fieldhockey Canada

2002 M
2002
Šport u Manchesteru